La liste des comtes de Clermont renvoie à plusieurs listes, plusieurs villes du nom de  ayant été le siège de comtés :
 les comtes de Clermont de la ville de Clermont dans l'Oise,
 les comtes de Clermont de l'ancienne ville de Clermont en Auvergne, titre pris par les dauphins d'Auvergne,
 le titre de comte de Clermont (Isère) a également été porté par la Maison de Clermont-Tonnerre.
Homonymie